Aarambhada é uma vila no distrito de Jamnagar, no estado indiano de Guzerate.

Demografia 
Segundo o censo de 2001, Aarambhada tinha uma população de 15,008 habitantes. Os indivíduos do sexo masculino constituem 51% da população e os do sexo feminino 49%. Aarambhada tem uma taxa de alfabetização de 53%, inferior à média nacional de 59.5%; com 61% para o sexo masculino e 39% para o sexo feminino. 16% da população está abaixo dos 6 anos de idade.

Localidades do Gujarate